Ралли Корсики () — раллийная гонка, проходящая на острове Корсика во Франции с 1956 года. В 1973-2008 и с 2015 года входила в календарь чемпионата мира, в 2011-12 годах была частью  Intercontinental Rally Challenge, в 2013-14 - Чемпионата Европы. 

Название Tour de Corse связано с тем фактом, что в первые годы проведения гонка проходила по всему острову. В настоящее время маршрут пролегает только вокруг Аяччо. Ралли проводится на асфальтированном покрытии и из-за извилистых горных дорог неофициально известно как «Ралли десяти тысяч поворотов» (по аналогии с известным финским этапом «Ралли тысячи озёр»).

История 
За время проведения Ралли Корсики погибли несколько гонщиков, в том числе на трех гонках подряд. Аттилио Беттега за рулем Lancia 037 Rally разбился во время четвертого спецучастка в 1985 году. В 1986 году  Хенри Тойвонен и его штурман Серджио Кресто погибли во время 18-го СУ гонки. Год спустя штурман Жан-Мишель Ардженти и пилот Жан Марчини также попали в фатальную аварию.

Первый заезд ралли выиграла бельгийская гонщица Жильберта Тирион на автомобиле Renault Dauphine . Рекорд в количестве шести побед принадлежит двум французским гонщикам: Бернару Дарнишу и Дидье Ориолю. Только четыре иностранных пилота смогли выиграть это соревнование больше одного раза: Сандро Мунари, Маркку Ален, Колин Макрей и Тьерри Невилль.
Широко распространено мнение о том, что именно гибель Тойвонена и Кресто на Ралли Корсики в 1986 году решила судьбу ралли группы B из-за осознания того, что эти автомобили слишком мощные и непредсказуемые. И несут опасность как для гонщиков, так и для зрителей.

Победители 

В 1996 году из-за системы ротации Ралли Германии был проведен только в Кубке FIA для 2-литровых автомобилей. В 2009 году - в Кубке Франции.

Многократные победители

Многократные призёры (только чемпионат мира)

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные за все годы на ewrc-results.com

Ралли
Автоспорт во Франции